Jenseits von Eden steht für:

 Jenseits von Eden (Originaltitel East of Eden), Roman von John Steinbeck (1952)
 Jenseits von Eden (Film) (Originaltitel East of Eden), US-amerikanischer Film von Elia Kazan (1955)
 Jenseits von Eden (Fernsehserie) (Originaltitel East of Eden), US-amerikanische Fernsehserie (1981) 
 Jenseits von Eden, Stück der Band Ton Steine Scherben vom Album IV (1981), siehe IV (Ton-Steine-Scherben-Album)
 Jenseits von Eden, deutsche Fassung des Liedes Guardian Angel von Nino de Angelo (1983)
 Jenseits von Eden (2008), Album von Automatikk